Файбусо́вич — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Файбусович, Геннадий Моисеевич (более известен под псевдонимом Борис Хазанов; род. 1928) — русский прозаик, эссеист, переводчик, врач.
 Файбусович, Эрнест Львович (1933—2020) — советский и российский географ.

См. также 
 Файбисович